Вереникин:
 Вереникин, Сергей Ярославович (род. 1979) — российский хоккеист, тренер.

 Вереникина, Валентина Григорьевна (род. 1939) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.